Omicidio a luci rosse (Body Double) – film di Brian DePalma del 1984
 Il sangue dell'altra (Body Double) – romanzo di Tess Gerritsen del 2004
 Morte sul palcoscenico (Body Double) – episodio n. 7 della prima stagione de I misteri di Murdoch
 Body Double – una coppia di personaggi immaginari dei fumetti DC Comics